Gogîrlă este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alicia Gogîrlă (n. 2003), handbalistă română 
 Simona Gogîrlă (n. 1975), handbalistă română și antrenor de handbal

Nume de familie românești